Влади́мир Моисе́ев:
 Моисеев, Владимир (род. 1980) — российский разведчик, сотрудник ГРУ.
 Моисеев, Владимир Анисимович (1948—2007) — советский и российский историк, востоковед.
 Моисеев, Владимир Борисович (род. 1963) — артист балета Большого театра, хореограф. Примечания